La Copa de la UEFA 1986-87 se disputó entre septiembre de 1986 y mayo de 1987, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 6 y el 20 de mayo de 1987 enfrentó al IFK Göteborg y al Dundee United, con victoria del equipo sueco por un marcador global de 2-1, siendo esta su segunda victoria en la competición.

Fue la segunda edición de la Copa de la UEFA sin la participación de los equipos ingleses por la Tragedia de Heysel.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Segunda fase

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
IFK Göteborg